Barbieri ima više značenja:
 Barbieri, Cuneo
 Barbieri, Salerno